Jméno William Forsythe nesou tyto osobnosti:

 William Forsythe (herec) – americký herec
 William Forsythe (choreograf) – americký tanečník a choreograf